Jan ter Laak (theoloog) (1938-2009), Nederlands theoloog, priester en vredesactivist
 Jan ter Laak (naamkundige) (1950-2006), Nederlands wiskundige en naamkundige